Таракта́ш (, ; с крымскотатарского языка таракъ — «гребень» таш — «камень») — скальный гребень (хребет) с ярко выраженной горизонтальной шероховатостью, с башенноподоными структурами-скалами, уступами. Сдвижная ступень Ай-Петринской яйлы, близ её южной бровки, в четырёх километрах на запад от западной окраины Ялты. Много обрывов, оползней, крутых склонов, каменных мостиков и ступеней.

См. также 
 Крымские горы
 Ай-Петринская яйла
 Таракташская тропа

Примечания

Источники 
 Таракташ
 Топонимика Крыма
 Хребет Таракташ

Ай-Петринская яйла
Скалы Крыма
География городского округа Судак